A familia Barrymore é uma célebre família norte-americana de atores.

Dois membros da família conquistaram o Oscar, Ethel Barrymore e Lionel Barrymore. Drew Barrymore conquistou um Globo de Ouro e um Sag Award.

Arvore Genealógica

Membros 
Ildikó Jaid Barrymore 
John Blyth Barrymore 
Blyth Dolores Barrymore 
Brahma Jessica Blyth Barrymore 
Maurice Barrymore 
Georgie Drew Barrymore
Dolores Costello
Lionel Herbert Blythe Barrymore
Ethel Mae Blythe 
Helene Costello
Drew Blythe Barrymore
Louisa Lane Drew Barrymore
Sidney Drew Barrymore
Olive Barrymore Kopelman
 Frankie Barrymore Kopelman

Galeria

 
Norte-americanos de ascendência britânica
Norte-americanos de ascendência irlandesa
Norte-americanos de ascendência alemã
Norte-americanos de ascendência húngara